Крупору́шка (от слов «крупа» и «рушить») — небольшое предприятие или машина по очистке и переработке зерна в крупу, а также машина для приготовления крупы из зёрен.

От мельницы отличается «размером» продукции (мельница перемалывает зерно в муку, крупорушка только дробит его).

Используют крупорушку на крупозаводах или крупоцехах для переработки пшеницы, гречихи, проса, ячменя, кукурузы, гороха, овса, риса, сои.

Принцип работы 

В большом вращающемся цилиндре зерно обрабатывается большими круглыми камнями (то есть рушится).

Разновидности 
Различают механические и электрические крупорушки.

См. также 
 Ступа
 Веялка

Примечания 

Сельскохозяйственная техника
Кухонная техника
Измельчение